Yoshihiro Sakaguchi (坂口由洋, Sakaguchi Yoshihiro) est un compositeur japonais ayant auparavant travaillé pour Capcom. Plus connu sous le nom "Yuukichan’s Papa", il s'est principalement fait connaitre pour avoir produit les musiques des deux premiers Megaman, mais également de Final Fight.

Travail 
 1943: The Battle of Midway
 1943 Kai
 Adventure Quiz 2: Hatena? no Daibouken
 Avengers -- avec Tamayo Kawamoto
 Dokaben 2
 Final Fight
 Forgotten Worlds -- avec Tamayo Kawamoto
 Mahjong Gakuen 2: Gakuen-chou No Fukushuu
 Mega Man -- avec Manami Matsumae
 Mega Man 2 -- avec Ogeretsu Kun en Manami Matsumae
 Samurai Sword (Famicom Disk System) -- Programmation sonore
 Son Son 2 -- avec Manami Matsumae
 Street Fighter
 Street Fighter II --Conception Sonore
 Warriors of Fate --Conception Sonore
 Ducktales -- Compositeur de la bande-son

Notes et références 

Compositeur japonais